Het seizoen 1992/93 van de Overgangsklasse hockey bij de heren had Victoria en Den Bosch als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de Hoofdklasse 1993/94. 

Leiden, MOP, Ede en Gron.Studs degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1992
Hockey in 1993
Overgangsklasse hockey